Le Défilé du jaguar est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem, Jérémie Kaminka et Marais. L'ouvrage est publié en 1999.

Résumé

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1999
Album Marsu Productions